

Geografia 
Vivi – fiume della Russia
Lago Vivi – lago della Russia
Vivi – centro abitato della Repubblica Democratica del Congo

Musica 
Vivi – singolo di Gigi D'Alessio
ViVi – singolo del gruppo sudcoreano Loona

Altro 
Vivi (Nefertari Bibi) – personaggio di One Piece
Vivi Orunitia – personaggio di Final Fantasy IX